Stati Uniti d'America
Low Moor – città della Contea di Clinton, Iowa
Low Moor – census-designated place della Contea di Alleghany, Virginia